Cameron kan som auktorsförkortning betyda:

 Malcolm Cameron
 Peter Cameron
 Stephen L. Cameron
 Alexander Kenneth Cameron

Robotskapade auktorsförkortningar